Elias se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul Elias
 Thomas Sam Elias